El sustantivo o adjetivo «misionero» puede referirse a:

Misionero, por antonomasia, persona que predica el Evangelio en tierras de no creyentes o creyentes de otros credos.
Misionero, natural o perteneciente a Misiones, provincia de la Argentina.
Misionero, natural o perteneciente a Misiones, departamento del Paraguay.
Postura del misionero, posición durante las relaciones sexuales humanas.